Can-Am, o CanAm, es una abreviatura de Canadian-American. Puede referirse a:
Can-Am, empresa canadiense de motocicletas.
Canadian-American Challenge Cup, categoría de automovilismo de Canadá y Estados Unidos.
Canadian-American Records, compañía discográfica de Canadá y Estados Unidos, fundada en 1957 por Don Costa (futuro padre de Nikka) y Leonard Zimmmer.
CanAm Highway, carretera que conecta México con Canadá.